Molekulska formula -{C11H14O4}- se može odnositi na:

 Dimetil karbat
 Sinapil alkohol